Мужской турнир по регби-7 на летних Олимпийских играх 2016 года состоялся с 9 по 11 августа. В соревновании приняли участие 12 команд, разбитых на 3 группы. Все матчи прошли на стадионе Деодоро. Последний раз регби в программе Олимпийских Игр присутствовало в 1924 году, когда в Париже были проведены соревнования по классической разновидности регби.

Первым олимпийским чемпионом по регби-7 стала национальная сборная Фиджи, победившая в финале британцев, а бронзовую медаль завоевала команда ЮАР. Один из фаворитов турнира, действовавший чемпион мира и неоднократный победитель Мировой серии — Новая Зеландия — выбыл в четвертьфинале, проиграв фиджийцам.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Сравнение команд, занявших третье место

Плей-офф

Чаша

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Тарелка

Полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Кубок

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Регби-7 на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации регби